O termo mangangá pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Mangangá, uma designação comum aos peixes teleósteos, escorpeniformes, da família dos escorpenídeos, gênero Scorpaena, popularmente conhecidos como peixes-escorpião;
Mangangá, o peixe Scorpaena brasiliensis;
Mangangá, o peixe Scorpaena isthmensis;
Mangangá, o peixe Scorpaena plumieri.
Mangangá, uma designação comum às abelhas sociais do gênero Bombus.

Ou ainda:
Besouro Mangangá, uma capoerista do Brasil.

Desambiguação
Desambiguações de animais